Stanek ou Staněk est un patronyme porté notamment par :

 Antonín Staněk (1966-), homme politique et universitaire tchèque ;
 Barbara Stanek (1941-), actrice allemande ;
 Jindřich Staněk (1996-), footballeur international tchèque ;
 Joseph Stanek (1916-1944), prêtre catholique polonais ;
 Lubomir Staněk (1975-), joueur tchèque de volley-ball ;
 Roman Staněk (2004-), pilote automobile tchèque ;
 Ryne Stanek (1991-), joueur américain de la Ligue majeure de baseball ;
 Tomáš Staněk (1991-), athlète tchèque, spécialiste du lancer de poids.